Kononenko est un patronyme porté notamment par :

 Mykhailo Kononenko (1987-), coureur cycliste ukrainien ;
 Oleg Kononenko (1964-), cosmonaute russe ;
 Roman Kononenko (1981-), coureur cycliste ukrainien ;
 Tatiana Kononenko (1978-), joueuse d'échecs ukrainienne, grand maître international féminin ;
 Valeriya Kononenko (1990-), coureuse cycliste ukrainienne.